Empyrean peut désigner :
 Le Warp (Warhammer 40,000), une notion fondamentale dans l'univers de Warhammer 40,000.
 The Empyrean, le dixième album solo de John Frusciante.
 Empyrean de Dante